

Україна 
 Петровський район Донецьк
 Петровський район — назва до 1944 р. Подільського району Києва

Росія 
 Петровський район Саратовська область
 Петровський район Ставропольський край
 Петровський район Тамбовська область